Техера () — испанская фамилия. Известные носители:
 Родригес Фелипе-и-Техера-Мачадо, Амаро (более известный как Амаро Парго; 1678—1747) — испанский пират, капер и торговец.
 Техера, Доминго (1899—1969) — уругвайский футболист.
 Техера, Нивария (1929—2016) — кубинская писательница и поэтесса.
 Техера, Серхио (род. 1990) — испанский футболист.
 Техера Парис, Энрике (1919—2015) — венесуэльский государственный деятель.
 Техера, Эусебио Рамон (1922—2002) — уругвайский футболист.

См. также 
 Техеро